Blue Danube steht für:

 Blue Danube (Band), eine österreichische Gesangsformation
 Blue Danube (Zwiebelmuster), eine japanische Porzellanmarke
 Blue Danube (Kernwaffe), eine britische Kernwaffe
 The Blue Danube (1928), einen US-amerikanischen Film
 The Blue Danube (1932), einen britischen Film
 The Blue Danube (1939), einen US-amerikanischen Animationsfilm
 Blue Danube Airport, den Flughafen Linz
 Blue Danube Radio, eine englischsprachige Radiostation in Wien